Ivan Baranka (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Dubnica, il est choisi par les Rangers de New York en , en  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2003. Il est également sélectionné en seconde position lors du repêchage européen 2003 de la Ligue canadienne de hockey par les Silvertips d'Everett. Il part alors en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. L'équipe s'incline finale de la Coupe Ed Chynoweth 4-0 contre les Tigers de Medicine Hat. Il passe professionnel en 2005 avec le Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH récoltant une assistance. En 2008-2009, il signe au HC Spartak Moscou de la Ligue continentale de hockey. Le , il est échangé au Salavat Ioulaïev Oufa en retour de Jakub Nakládal.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HK Spartak Dubnica || 1. liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2003-2004 || Silvertips d'Everett || LHou ||58 ||3 ||12 ||15 ||69 ||20 ||3 ||5 ||8 ||26 
|-
|2004-2005 || Silvertips d'Everett || LHou ||64 ||7 ||16 ||12 ||64 ||11 ||3 ||1 ||4 ||6
|- 
|2004-2005 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||59 ||5 ||16 ||21 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||54 ||3 ||20 ||23 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||61 ||5 ||21 ||26 ||53 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-  
|2007-2008 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Spartak Moscou || KHL ||47 ||2 ||9 ||11 ||50 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2009-2010 || HK Spartak Moscou || KHL || 55|| 10|| 22|| 32|| 56|| 10|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
|2010-2011 || HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 8|| 9|| 17|| 48|| 3|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL|| 47|| 5|| 16|| 21|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 43|| 2|| 6|| 8|| 26|| -||- || -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL|| 47|| 1|| 19|| 20|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 45|| 4|| 8|| 12|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rögle BK || SHL || 40 || 3 || 6 || 9 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 33 || 4 || 5 || 9 || 43 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || HC Vítkovice || Extraliga tch. || 47 ||3|| 21||24 ||36 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Vítkovice || Extraliga tch. ||34 ||3 ||5 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga tch. ||8 ||2 ||1 ||3 ||4 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || HC Kometa Brno || Extraliga tch. ||33 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1985
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Silvertips d'Everett
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018